Hagman ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hagman (* 1998), schwedischer Sänger und YouTuber
 Johan Hagman (* 1981), schwedischer Fußballtorhüter
 Larry Hagman (1931–2012), amerikanischer Schauspieler
 Li Hagman (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Lucina Hagman (1853–1946), finnische Politikerin
 Matti Hagman (1955–2016), finnischer Eishockeyspieler
 Nathalie Hagman (* 1991), schwedische Handballspielerin
 Niklas Hagman (* 1979), finnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Hagmann, Heckman
 Hegmann